East Ilsley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 West Ilsley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire